

Musica 
 Caution – EP degli Odin del 1983
 Caution – album degli Hot Water Music del 2002
 Caution – album di Mariah Carey del 2018

Automobilismo 

 Nelle gare automobilistiche, specialmente nel campionato NASCAR, la racing back to the caution è una procedura obbligatoria che i piloti devono seguire dal momento in cui viene esposta la bandiera gialla a seguito di un incidente o di pioggia.